En , Lesica peut faire référence à :
 Lesica, une localité dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Lesica, une localité dans la voïvodie de Sainte-Croix.